Роман Козак:
 Козак, Роман Ефимович (1957—2010) — театральный актёр и режиссёр.
 Козак, Роман Николаевич (род. 1957) — украинский политик.